Cneu Pedânio Fusco Salinador, cônsul romano em 61.
 Cneu Pedânio Fusco Salinador (cônsul sufecto em 83 ou 84), cônsul sufecto romano em 83 ou 84, filho do anterior.
 Cneu Pedânio Fusco Salinador (cônsul em 118), cônsul em 118.

Desambiguações de antropônimos